CBQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Margaret Ekpo, Calabar (Nigeria)